Усманка — село в Борском районе Самарской области России. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения Усманка.

География 
Село находится в восточной части Самарской области, в степной зоне, на левом берегу реки Таволжанки, на расстоянии примерно 20 километров (по прямой) к югу от села Борского, административного центра района. Абсолютная высота — 80 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с морозной малоснежной зимой и жарким сухим летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 21 °C; самого холодного (января) — −14 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 350 мм.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 45,9 %, женщины — соответственно 54,1 %.
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % из 541 чел.

Примечания 

Населённые пункты Борского района (Самарская область)